Il singolare del torneo di tennis Bremar Cup 1975, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1975, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-3, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bremar Cup 1975